Дель Карретто () — итальянский аристократический род, ветвь феодального дома Алерама, гибеллины. Владельцы многочисленных селений в приморской части Лигурии и . Глава рода на протяжении многих столетий носил церемониальный (безземельный) титул маркграфа Савоны.

Средневековое происхождение 

Родоначальник — Энрико I дель Карретто, один из сыновей Бонифация дель Васто. Он был ближайшим соратником Фридриха I Барбароссы, за что император назначил его маркграфом Савоны. После смерти Энрико его земли были разделены между сыновьями Оттоне и Энрико; ещё двое сыновей занимали в конце XII века епископскую кафедру Савоны. Границей между владениями старших братьев была избрана река Бормида. Оттоне получил северо-восточную часть отцовских владений с городами и замками: Сессаме, Буббио, Кассинаско, Монастеро-Бормида, Понти, Дего, Кайро-Монтенотте и Карретто. Энрико II получил юго-западную часть владений отца с городами и замками: Озилья, Миллезимо, Камерана, Клавезана, Новелло, Вадо, Ноли, Финале.

Оттоне быстро отказался от своей политической автономии и 10 апреля 1191 года продал за 1500 лир всю оставшуюся феодальную собственность и права, которыми он обладал в Савоне и на прилегающих территориях. Впоследствии Оттоне также передал феодальные права на свои владения в Ландже, в коммуне Асти и Генуэзской республике, получив взамен денежную компенсацию. От Оттоне ведут свой род маркграфы Дего, итальянские фамилии Дель Карретто-Понти и Дель Карретто-Сезама.

Энрико II расширил владения и укрепил благосостояние своего государства, в т. ч. за счёт брака с дочерью Вильгельма Женевского и взимания пошлин с торговцев, проходящих через его владения в Геную. Его сын и преемник Джакомо дель Карретто (1220-68) был близким соратником императора Фридриха II, который назначил его наместником Северной Италии и женил в 1247 г. на своей внебрачной дочери . От этого брака происходят основные ветви рода — Миллезимо, Новелло, Финале-Ноли, Цуккарелло, Момбальдоне, Рекальмуто; их земли были рассеяны по Нижнему Пьемонту и побережью Лигурии.

Маркграфы Финале 

Наиболее значительный след в истории оставили маркграфы Финале, тесно связанные торговыми и родственными связями со знатнейшими нобилитетами Генуи; это государство Дель Карретто просуществовало до 1602 г. В первой половине XV века в Финале и Ноли княжили братья Галеотто и Джованни Ладзарино, женатые на дочерях генуэзских дожей из рода Адорно. Из сыновей последнего Карло Доменико (1454—1514) получил от папы Юлия II кардинальскую шапку и в 1507 г. стал архиепископом Реймса, а также папским легатом во Франции. Брат его Фабрицио (1455—1521) — 43-й великий магистр ордена госпитальеров (с 1513 г.) и последний, умерший на Родосе. Его имя носят последние по времени постройки равелины Родосской крепости.

Финале и Ноли унаследовал младший брат этих двоих — Альфонсо (1457—1523), женатый на племяннице папы Иннокентия VIII. Из сыновей последнего Паоло и Роландо занимали епископские кафедры в Кагоре и Авиньоне. Младший сын Маркантонио (1513-78) в 15 лет был усыновлён своим отчимом — знаменитым адмиралом Андреа Дориа, который завещал ему княжество Мельфи на юге Италии. Маркантонио принял фамилию Дориа дель Карретто, поступил на службу испанского короля (с адмиральским чином), а в 1553 г. получил от Карла V достоинство имперского князя. Мельфи унаследовала его дочь Зенобия (1541-90), воспетая Кьябрерой; она обосновалась в Лоано, где перестроила центральные улицы. Потомки Зенобии от брака с Джанандреа Дориа, герцогом Турси продолжали носить двойную фамилию Дориа дель Карретто до 1760 года, когда переменили её на Дориа-Памфили.

Маркграфы Миллезимо и Цуккарелло 

Маркграфы Цуккарелло, как и маркграфы Финале, в первой половине XV века состояли в политическом симбиозе с Генуэзской республикой и часто брали в жёны дочерей тамошних дожей. Илария, дочь первого маркграфа, выданная замуж за Паоло Гвиниджи, тирана города Лукка, умерла во время родов в расцвете молодости и красоты (1406 г.). Её мраморное надгробие в соборе Лукки считается лучшей работой Якопо делла Кверча (копия — в ГМИИ им. Пушкина). От правителей Цуккарелло происходит линия маркизов Балестрино, просуществовавшая дольше других Дель Карретто. Последний маркиз Балестрино умер бездетным в 1954 году.

Старшая ветвь рода, княжившая в Миллезимо и местечке Грана, пресеклась со смертью имперского фельдмаршала Оттоне Энрике Дель Карретто, который в 1682-85 гг. был наместником Испанских Нидерландов. После приезда в Брюссель он, чтобы закрепить свои позиции в этих краях, женился на дочери 2-го герцога Аренберга, а полгода спустя женил свою старшую дочь и наследницу на её брате, 3-м герцоге. Все владения Дель Карретто этой линии унаследовали, таким образом, Аренберги.

Другая отрасль Дель Карретто-Миллезимо переместились в конце XVI в. в Богемию, где просуществовала до начала XIX века. Миллесимовский дворец на пражской улице Целетна выстроил в стиле барокко архитектор Лураго. Фасад здания до сих пор украшает герб Дель Карретто. Дочь его владельца вышла замуж за графа Леопольда Коловрата (в 1796-1808 министр внутренних дел Франца II); их потомство приняло фамилию Коловрат-Краковских.

Примечания

Литература 
Leonardo Botta, Storia di Finale, Savona 1997.
Stefano Ticineto, Carcare e l'alta Val Bormida nel Medioevo, GRIFL, Rapallo 1998.
Alberto Peano Cavasola, Il castello di Lancillotto. La storia europea di Castel Gavone, Finale Ligure 2004.

Ссылки 
 Генеалогия семьи Дель Карретто
 Генеалогия семьи Алерамичи

Династии средневековой Европы
Династии Италии